Organismo, en biología, puede hacer referencia a:

 Cualquier ser vivo.
 El cuerpo de cualquier animal.
 Especialmente, el cuerpo humano.
 Un microorganismo (también llamado microbio), cualquier ser vivo que solamente puede ser visto a través de un microscopio.
 Un macroorganismo, cualquier ser vivo que es visible a simple vista (sin la ayuda de un microscopio).

Además, puede referirse a cualquiera de las siguientes instituciones:

 Un organismo público (España).
 Un organismo privado.
 Un organismo autónomo.
 Un organismo de investigación.
 Un organismo internacional (o intergubernamental, OIG).

Enlaces externos